Muntanyes:
 Turó de Sant Llop (Riells i Viabrea), muntanya del municipi de Riells i Viabrea (Selva)
 Turó de Sant Llop (Vilobí d'Onyar), muntanya del municipi de Vilobí d'Onyar (Selva)